Baraniwka (; ) ist eine Stadt in der Oblast Schytomyr in der Ukraine mit etwa 12.500 Einwohnern. Sie war bis Juli 2020 das Zentrum des Rajons Baraniwka und liegt am Ufer des Flusses Slutsch.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1566 gegründet, 1938 wurde sie zu einer Siedlung städtischen Typs ernannt, seit 17. Mai 2001 hat sie den Status einer Stadt.

1802 wurde im Ort durch die Brüder Mezer eine Porzellanmanufaktur errichtet, die bis heute besteht. Im Jahr 2010 wurde ein vom Observatorium Andruschiwka entdeckter Asteroid nach der Stadt benannt: (214487) Baranivka. In der Begründung der Benennung wurde besonders die Porzellanmanufaktur hervorgehoben.

Die jüdische Einwohnerschaft (1939 etwa 23 Prozent der Gesamtbevölkerung) bestand im Ort, bis sie 1941 mehrheitlich floh oder umgebracht wurde.

Verwaltungsgliederung 
Am 27. Juli 2016 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Baraniwka (/Baraniwska miska hromada), zu dieser zählten die Siedlung städtischen Typs Poljanka sowie die 32 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Baraniwka (Баранівська міська рада/Baraniwska miska rada) im Zentrum des Rajons Baraniwka.

Am 12. Juni 2020 kam noch die Siedlung städtischen Typs Perschotrawensk zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist der Ort ein Teil des Rajons Swjahel.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Baraniwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 unabhängige Nachrichten-Website
 offiziellen Website der Stadtverwaltung

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Rajon Swjahel
Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden
Gegründet 1566
Ort am Slutsch